Rawa Makmur (Bonai Darussalam), een plaats in Indonesië
Rawa Makmur (Kolang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing